Suluk steht für:
 Suluk (Volk), ethnische Gruppe auf den Philippinen und Malaysia
 Suluk (Türgesch), Anführer der Türgesch im frühen 8. Jahrhundert
 Suluk (Fluss), Quellfluss des Amgun in Russland
 Suluk (Syrien), Kleinstadt im Gouvernement ar-Raqqa in Syrien